Tachikawa steht für:

 Tachikawa, japanische Stadt
 Tachikawa-ryū, Schule des esoterischen japanischen Buddhismus
 Tachikawa Hikōki, Flugzeugbauunternehmen in Tachikawa
 Militärflugplatz Tachikawa, kleinerer Flugplatz in Tokyo 

Tachikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kotarō Tachikawa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Megumi Tachikawa, japanische Manga-Zeichnerin

 Sumito Tachikawa (* 1929), japanischer Opernsänger (Bariton)